Charley Koontz, acteur américain
 Dean Koontz, romancier et nouvelliste américain
 Grant Koontz, coureur cycliste américain